Стратонов Анатолій Степанович — український радянський діяч, голова Дрогобицького міськвиконкому.
 Стратонов Всеволод (17.04.1869, Одеса, Україна — 6.07.1939, Прага, Чехія) — український астроном.
 Стратонов Микола Степанович — український радянський діяч, 1-й секретар Луганського міськкому КПУ.